«Ми́лдред Пирс» ( — название нескольких художественных произведений. Может означать:
 «» — роман Джеймса Кейна 1941 года.
 «Милдред Пирс» — американский фильм-нуар 1945 года.
 «Милдред Пирс» — американский мини-сериал 2011 года.